Беллин — известная одноимённым замком деревня в десяти километрах к югу от города Гюстров.

Беллин — фамилия:
 Беллин, Роберт (род. 1952) — английский шахматист, международный мастер (1978).
 Беллин, Яна (род. 1947) — английская шахматистка, врач, гроссмейстер среди женщин (1982).